Besrukow () ist der Familienname folgender Personen:

 Pantelejmon Leonidowitsch Besrukow (1909–1981), sowjetischer Geologe
 Sergei Nikolajewitsch Besrukow (* 1985), russischer Fußballspieler
 Sergei Witaljewitsch Besrukow (* 1973), russischer Schauspieler
 Witali Sergejewitsch Besrukow (* 1942), russischer Schauspieler